Incunabula Short Title Catalogue, également abrégé en ISTC
 Centre international pour la science et la technologie, en anglais : International Science and Technology Center (ISTC)
 Instruction sur le tir de combat